Osoby o nazwisku Rybicka / Rybicki:
 Aleksander Rybicki – polski historyk, żołnierz AK
 Anna Rybicka – polska florecistka
 Anna Rybicka – polska lekkoatletka
 Arkadiusz Rybicki – polski polityk, działacz społeczny i samorządowy, poseł
 Bogusław Rybicki – polski polityk
 Bożena Rybicka – polska technolog żywienia, działaczka
 Edeltrauda Helios-Rybicka – polska inżynier-chemik, geochemik oraz wykładowca
 Feliks Rybicki – polski kompozytor, dyrygent i pedagog
 Henryk Rybicki – polski piłkarz
 Izabela Rybicka – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski
 Jacek Rybicki – polski polityk, poseł
 Jan Rybicki – polski tłumacz
 Jerzy Rybicki – polski pięściarz
 Józef Rybicki – polski filolog klasyczny, żołnierz AK
 Józef Rybicki – polski architekt i wykładowca akademicki
 Kazimierz Rybicki – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Krystyna Rybicka – polska parazytolog i histochemik
 Ludwika Dobrzyńska-Rybicka – polska filozof
 Magdalena Rybicka – polska filolog, działaczka opozycji
 Marian Rybicki – polski prawnik, prokurator generalny, minister
 Mirosław Rybicki – polski przedsiębiorca
 Natalia Rybicka – polska aktorka teatralna
 Paweł Rybicki – polski socjolog
 Robert Rybicki – polski poeta
 Sławomir Rybicki – polski prawnik, polityk, poseł
 Stanisław Teofil Rybicki – polski lekarz, działacz społeczny
 Stanisław Rybicki – polski inżynier komunikacji, działacz społeczny i gospodarczy
 Stanisław Rybicki – prezydent Częstochowy
 Wojciech Rybicki – polski kompozytor, pianista
 Zygmunt Rybicki – polski prawnik, rektor UW

Polskie nazwiska